Первая футбольная лига Македонии 2002/2003 годов () — 11-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 10 августа 2002 года и закончился 1 июня 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2002/2003
Македония
Македония
2002 год в Северной Македонии
2003 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003